Сладкая жизнь:

 В кино
 «Сладкая жизнь» — культовый чёрно-белый фильм Федерико Феллини, премьера которого состоялась в 1960 году.
 «Сладкая жизнь» — российский драматический телесериал Андрея Джунковского, премьера которого состоялась в 2014 году на канале ТНТ.
 «Сладкая жизнь» — 145 серия Смешариков, вышедшая в 2009 году.

 В юмористическом искусстве
 «Сладкая жизнь» — комический эстрадный дуэт актёров Юрия Стыцковского и Алексея Агопьяна, созданный в 1990 году.

 В музыке

 «Сладкая жизнь» — третий студийный альбом группы IC3PEAK.

См. также 

 Сладкая жизнь (компания)